Otto Warburg pode-se referir a:

 Otto Warburg (botânico) (1859-1938), botânico alemão, a quem corresponde a abreviatura Warb.;
 Otto Heinrich Warburg (1883-1970), médico, fisiologista e bioquímico alemão. Prémio Nobel de fisiologia e medicina em 1931.

Desambiguação